TCDD — аббревиатура, обозначающая:
 2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксин.
 Турецкие железные дороги ().